Мадхали́ты ( или ), Мединский джамаат () — течение внутри салафитского движения, вдохновлённое трудами известного салафитского улема Раби ибн Хади аль-Мадхали. Политолог Омар Ашур и некоторые западные СМИ определяют «мадхализм» как религиозную секту.

Краеугольным камнем мадхалитской идеологии является беспрекословная лояльность к правительству, даже если оно подвергает своих подданных неоправданному насилию. В отличие от других исламистских группировок, которые часто выступают против диктаторских режимов на Ближнем Востоке, мадхалиты выступают за терпимость к такому режиму.

Некоторые исследователи связывают зарождение движения с реакцией против Братьев-мусульман и сторонников Сайида Кутба (кутбитов). В 1990-х годах правительства Саудовской Аравии и Египта поддерживали салафитов-мадхалитов в противовес более радикальным элементам исламистского движения.

По мнению аналитиков, мадхалиты составляют около половины всех салафитов в Нидерландах. По сведениям политолога Талгата Мамыраимова, около 5—10 % практикующих мусульман Казахстана являются салафитами, среди которых доминируют салафиты-мадхалиты, которые призывают своих последователей к полному подчинению государственной власти.

Примечания 

Салафиты
Исламизм